Desa Sekartejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sekartejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 109,54), Jawa Tengah, 
 Desa Sekartejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,70, long 109,84), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar